South End oder Southend steht für

 Southend (Queensland), Australien
 Southend (South Australia), Australien
 South End (Nova Scotia), Kanada
 Southend (Saskatchewan), Kanada
 Southend (Schottland)

in England:
 South End (Bedfordshire)
 Southend (Bradfield), Berkshire
 Southend (Brightwalton), Berkshire
 South End (Buckinghamshire), Stewkley
 Southend (Buckinghamshire), Turville
 South End (Cumbria)
 South End (East Riding of Yorkshire)
 Southend-on-Sea, Essex
 Southend (Gloucestershire)
 South End (Hampshire)
 South-end (Hertfordshire)
 South End (Lincolnshire)
 Southend (London)
 South End (Norfolk)
 Southend (Oxfordshire)

in den Vereinigten Staaten:
 South End (Connecticut)
 South End (Boston), Massachusetts
 South End (Springfield), Massachusetts
 South End (Minnesota)
 South End (North Carolina)
 South End (Washington)